Менертас або Менерт (*д/н — 495 до н. е.) — цар Колхіди у 535—495 до н. е. роках.

Життєпис 
Походив з колхської племінної знаті. Близько 535 року до н. е. зумів об'єднати усі племена колхів та сусідніх народів, перетворивши нестійке племінне утворення на більш-менш централізоване царство. Став засновником так званої Першої колхської династії.

Задля підтвердження свого статусу став карбувати срібні колхські тетри (колхідки), що були оними з давніших монет. Цьому сприяла розробка срібних копалень. Можливо також створив царське військо, але здебільшого воно складалося з племінних вояків.

Версія, що державу було підкорено персами на чолі з Кіром II, не підтверджується. Стосовно діяльності Менертаса під час боротьби в Персії державі нічого невідомо. Втім, внаслідок посилення Ахеменідів за часи Дарія I близько 520 року Менертас зазнав поразки й вимушений був визнати зверхність Персії, зобов'язуючись надсилати 100 хлопців та 100 дівчат, а також підтримувати військовими загонами.

Помер у 495 році до н. е. Наслідував син Мегарон.

Джерела 
 Джемал Гамахария . Абхазия с древнейших времен до наших дней. Изд-во Интелекти, Тбилиси, 2009
 გიორგი გაგლოევი, საქართველოს მმართველები: უძველესი დროიდან დღემდე, 2016

Володарі Колхіди